Lucas Lawson (né le  à Braeside, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 

Joueur des ligues mineures nord-américaine qui a commencé sa carrière en 2002-2003. Finalement, il prend sa retraite durant la saison 2009-2010.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1999-2000 || Black Bears du Maine || HE ||23 ||2 ||3 ||5 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 || Black Bears du Maine || HE ||39 ||9 ||11 ||20 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 || Black Bears du Maine || HE ||44 ||18 ||13 ||31 ||37 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 || Black Bears du Maine || HE ||39 ||21 ||16 ||37 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 || Wolf Pack de Hartford || LAH ||- ||- ||- ||- ||- ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2003-2004 || Wolf Pack de Hartford || LAH ||32 ||3 ||4 ||7 ||27 ||5 ||0 ||0 ||0 ||0 
|-
|2003-2004 || Checkers de Charlotte || ECHL ||26 ||11 ||13 ||24 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 || Wolf Pack de Hartford || LAH ||51 ||4 ||11 ||15 ||32 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2005-2006 || JYP Jyväskylä || SM-liiga ||24 ||1 ||9 ||10 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || Bulldogs de Hamilton || LAH ||8 ||1 ||2 ||3 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || Ice Dogs de Long Beach || ECHL ||13 ||2 ||8 ||10 ||35 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| rowspan="2"|2006-2007 || Wranglers de Las Vegas || ECHL ||33 ||6 ||11 ||17 ||35 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|| Falcons de Fresno || ECHL ||17 ||2 ||3 ||5 ||35 ||6 ||3 ||2 ||5 ||19 
|-
|2007-2008 || HK Iounost Minsk || Ekstraliga ||28 ||2 ||8 ||10 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || HK Nioman Hrodna || Ekstraliga ||42 ||12 ||18 ||30 ||28 ||5 ||0 ||0 ||0 ||14 
|-
|2009-2010 || Heilbronner Falken || 2. Bundesliga ||4 ||0 ||0 ||0 ||37 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2009-2010 || Nynäshamns IF || Division 1 ||11 ||7 ||5 ||12 ||33 ||- ||- ||- ||- ||-   
|-
|2009-2010 || AIK IF || Allsvenskan ||11 ||3 ||0 ||3 ||2 ||10 ||3 ||0 ||3 ||0

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en août 1979
Naissance en Ontario
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur des Checkers de Charlotte (ECHL)
Joueur du JYP Jyväskylä
Joueur des Bulldogs de Hamilton
Joueur des Ice Dogs de Long Beach (ECHL)
Joueur des Wranglers de Las Vegas
Joueur des Falcons de Fresno
Joueur de l'AIK IF
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Heilbronner Falken